Артема — многозначный термин.

Здание 
 Артёма, 60 — адрес здания в стиле конструктивизма в Ворошиловском районе Донецка, памятник истории и культуры.

Населённые пункты 
 Артёма — до 2016 года название села Надия в Добропольском районе Донецкой области.
 Артёма — до 2016 года название посёлка Долгая Балка в Константиновском районе Донецкой области.
 Артема — село в Краснолучском городском совете Луганской области.
 Артёма — село в Станично-Луганском районе Луганской области.
 Артёма — до 2016 года название посёлка Трудомировка в Великомихайловском районе Одесской области.

См. также 
 Улица Артёма
 Площадь Артёма
 Артема